České příjmení Dobrovský patří následujícím osobnostem:

 Josef Dobrovský (1753–1829) – český kněz a jezuita, kritický filolog a historik
 Luboš Dobrovský (1932-2020) – český novinář, překladatel, politik a diplomat
 Jan Dobrovský (* 1960) – český podnikatel a novinář, mecenáš a aktivista projektu Paměť národa
 Wanda Dobrovská (* 1954) – česká rozhlasová redaktorka, spisovatelka

jiný význam
 Dobrovský (planetka) – planetka 40440 v hlavním pásu pojmenovaná podle Josefa Dobrovského

Podobná jména 
 Doubravský
 Dombrowski
 Dąbrowski
 Dombrovský

Česká příjmení